Bosiłkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Bosiłkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan